Église du Saint-Esprit peut faire référence à :

Édifices religieux

l'église du Saint-Esprit, située à Heidelberg (),
 l'église du Saint-Esprit, située à Munich.

l', située à Vienne en Autriche ().

l'église du Saint-Esprit, située à Copenhague.

l'église de San José y Espíritu Santo, située à Cordoue.

l'église du Saint-Esprit, située à Tallinn.

l'église du Saint-Esprit de Kula, sur l'île de Maui à Hawaï
l'église française du Saint-Esprit, situé à New York

l'église du Saint-Esprit, située dans le  de Paris,
 l'église du Saint-Esprit, située à Aix-en-Provence,
 l'église Saint-Esprit, située à Bayonne,
 l'Église du Saint-Esprit, située à Lectoure (Gers),
 l'Église du Saint-Esprit, située à Lormont (Gironde),
 l'église du Saint-Esprit, située à Viry-Châtillon.

l'Église du Saint-Esprit, située à Margao, dans l'état de Goa.

l'église du Saint-Esprit, construite entre 1173 et 1178, dans le style arabo-normand, située à Palerme, en Sicile. ()

l'église du Saint-Esprit, située à Vilnius.

l'église du Saint-Esprit, située à Varsovie.

l'église orthodoxe roumaine du Saint-Esprit, située à Ečka ;
 l'église de la Descente-du-Saint-Esprit-sur-les-Apôtres, située à Kragujevac ;
 l'église du Saint-Esprit, située à Kupinovo ;
 l'Église de la Descente-du-Saint-Esprit-sur-les-Apôtres, située à Obrenovac ;
 l'église de la Descente-du-Saint-Esprit, située à Ruma ;
 l'église de la Descente-du-Saint-Esprit, située à Šašinci ;
 l'église du Saint-Esprit, située à Stalać ;
 l'église de la Descente-du-Saint-Esprit, située à Vlasotince.

Église du Saint-Esprit située à Prague.

Courant religieux 
.

Voir aussi